Суперлига 2001/2002 () — 44-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 10 августа 2001 года и закончился 4 мая 2002 года. Победителем стал клуб Галатасарай, выиграв чемпионат 15 раз.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

2001/2002
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2001 году
Спорт в Турции в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002